Петси Кенсит () је енглеска глумица, певачица и манекенка. Рођена 4. марта 1968. године у Хаунслоуу (Енглеска). Постаје позната још као дете-глумац, да би затим крајем 1980-их стекла светску славу као певачица сопственог бенда. Најпознатија улога јој је у филму Смртоносно оружје 2, где глуме Мел Гибсон и Дени Гловер.

Филмографија 

|-
| 1972. || ||-{For the Love of Ada}- || девојчица || ТВ серија, (непотписана) 
|-
| 1973. || ||-{The Brothers}- || Тодлер || ТВ серија, једна епизода
|-
|rowspan="3"| 1974. || ||-{Z-Cars}- || Џоана Пејџ || ТВ серија, једна епизода
|-
| ||-{The Great Gatsby}- || Памела Бјуканан ||
|-
| ||-{Gold}- || девојчица на божичној забави|| непотписана
|-
|rowspan="3"| 1975. || ||-{Alfie Darling}- || Пени ||
|-
| ||-{Churchill's People}- || дете Брустер || ТВ серија, једна епизода
|-
| ||-{Hennessy}- || Енџи Хенеси||
|-
|rowspan="2"| 1976. || ||-{The Blue Bird}- || Митил ||
|-
| ||-{Dickens of London}- || Џорџина Хогарт || ТВ серија, једна епизода
|-
| 1978. || ||-{Armchair Thriller 'Quiet as a Nun'}- || Теса || ТВ серија, пет епизода
|-
|rowspan="6"| 1979. || ||-{Lady Oscar}- || -{Oscar François de Jarjayes}- (као дете) ||
|-
| ||-{Hanover Street}- || Сара Селинџер || 
|-
| ||-{Prince Regent}- || млада принцеза Шарлот || ТВ мини-серија
|-
| ||-{The Legend of King Arthur}- || Моргана ле Феј (као дете) || ТВ серија
|-
| ||-{Penmarric}- || млада Маријана || ТВ серија, две епизоде
|-
| ||-{Quincy's Quest}- || Џенифер ||
|-
| 1980. || ||-{Hannah}- || Рут Кордер || ТВ серија, четири епизоде
|-
| 1981. || ||-{Great Expectations}- || млада Естела || ТВ серија, две епизоде
|-
|rowspan="3"| 1982. || ||-{Disneyland}- || Полијана || ТВ серија, једна епизода
|-
| ||-{The Adventures of Pollyanna}- || Полијана|| ТВ филм
|-
| ||-{Frost in May}- || Нанда Греј || ТВ серија, једна епизода
|-
|rowspan="2"| 1983. || ||-{The Tragedy of Richard III}- ||леди Маргасрет Плантаџенет||ТВ филм
|-
| ||-{Luna}- || Луна|| ТВ серија, шест епизода
|-
| 1984 || ||-{Diana (TV series)}- || млада Дајана || ТВ мини-серија, две епизоде
|-
|rowspan="2"| 1985. || ||-{Hallmark Hall of Fame}- || -{Emilie du Cailland}- || ТВ серија, једна епизода
|-
| ||-{Silas Marner}- || Епи ||ТВ филм
|-
| 1986 || ||-{Absolute Beginners}- || Сузет ||
|-
|rowspan="2"| 1988. || ||-{Don Bosco}- || Лина ||
|-
| ||-{A Chorus of Disapproval}- || Линда Вошбрук||
|-
|rowspan="2"| 1989. || ||-{Arms and the Man}- || -{Louka}- || ТВ серија, једна епизода
|-
| Смртоносно оружје 2||-{Lethal Weapon 2}- || Рика ван ден Хас||
|-
|rowspan="3"|1990. || ||-{Kill Cruise}- || Су ||
|-
| ||-{Chicago Joe and the Showgirl}- || Џојс Кук ||
|-
| ||-{Bullseye!}- || болесна девојка у возу||
|-
|rowspan="6"| 1991. || ||-{Adam Bede}- ||Хети Сорел || ТВ филм
|-
| ||-{Does This Mean We're Married}- || Дина || ТВ филм
|-
| ||-{Timebomb}- || др Ана Нолмар ||
|-
| ||-{Blue Tornado}- || Изабела ||
|-
| ||-{Twenty-One}- || Кејти || 
|-
| ||-{Beltenebros}- || Ребека ||
|-
|rowspan="3"| 1992. || ||-{Screen One}- || Хети Сотел || ТВ серија, једна епизода
|-
| ||-{Blame It on the Bellboy}- || Каролајн Рајт ||
|-
| ||-{The Turn of the Screw}- || Џени ||
|-
|rowspan="3"| 1993. || ||-{Tales from the Crypt}- || Бриџет || ТВ серија, једна епизода
|-
| ||-{Bitter Harvest}- || Џолин ||
|-
| ||-{Full Eclipse}- || Кејси Спенсер ||
|-
|1994 || ||-{Fall from Grace}- ||леди Дирдра Себрајт|| ТВ филм
|-
|rowspan="6"| 1995. || ||-{Love and Betrayal: The Mia Farrow Story}- || Мија Фароу ||ТВ филм
|-
| ||-{Dream Man}- || Крис Андерсон ||
|-
| ||-{Kleptomania}- || Џули ||
|-
| ||-{Angels & Insects}- || Јуџинија Алабастер Адамсон||
|-
| ||-{At the Midnight Hour}- || Елизебет Гинис || 
|-
| ||-{Tunnel Vision}- ||Кели Витстон||
|-
|1996 || ||-{Grace of My Heart}- || Шерил Стид ||
|-
|rowspan="2"| 1998. || ||-{The Last Don II}- || -{Josie Cirolia}- ||ТВ мини-серија, једна епизода
|-
| ||-{Human Bomb}- || Марша Велер||ТВ филм
|-
|rowspan="3"| 1999. || ||-{The Pavilion}- || Клара Хадлстон||
|-
| ||-{Speedway Junky}- || Дона||
|-
| ||-{Janice Beard 45 WPM}- || Џулија ||
|-
|rowspan="2"| 2000. || ||-{Best}- ||Ана ||
|-
| ||-{Aladdin}- || принцеза ||ТВ филм
|-
|rowspan="3"| 2001. || ||-{Things Behind the Sun}- || Дениз ||
|-
| ||-{Loves Music, Loves to Dance}- || Дарси Скот ||ТВ филм
|-
| ||-{Casualty}- || Шарлот Лит-Џоунс || ТВ серија, једна епизода 
|-
|rowspan="4"|2002. || ||-{Bad Karma}- || Морин Хачер/Агнес ||
|-
| ||-{Darkness Falling}- || Вики ||
|-
| ||-{Murder in Mind}- || Анџела Стивенсон ||ТВ серија, једна епизода
|-
| ||-{The One and Only}- || Стела ||
|-
|rowspan="2"| 2003. || ||-{Who's Your Daddy?}- || Хедер Маки ||
|-
| ||-{Shelter Island}- || Александра „Алекс“ ||
|-
|rowspan="3"| 2004. || ||-{The All Star Comedy Show}- || разне улоге ||ТВ серија
|-
| ||-{A Bear's Christmas Tail}- || Хелен Хенерсон ||ТВ Божићни специјал
|-
| ||-{Emmerdale}- || Сејди Кинг ||ТВ серија, 2004–2006.
|-
|2005 || ||-{A Bear's Tail}- || Хелен Хенерсон ||ТВ серија
|-
|rowspan="2"| 2006. || ||-{Played}- || Синди ||
|-
| ||-{Children's Party at the Palace}- || ||ТВ специјал
|-
|rowspan="3"| 2007. || ||-{The Magic Door}- || Рејчел ||
|-
| ||-{A Bucket o' French & Saunders}- || разне улоге ||ТВ серија, две епизоде
|-
| ||-{Holby City}- || Феј Берн ||ТВ серија, 2007–2010.
|-
|rowspan="3"| 2011. || ||-{Celebrity Juice}- || себе || ТВ серија 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1968.
Енглеске глумице
Енглеске певачице
Биографије живих особа